Erste Bank Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Erste Bank Open rozgrywany w dniach 15–21 października 2012 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród 486 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Austrii